Купата на носителите на купи 1997/98 е 38-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 47 клуба, сред които 32 актуални носители на национални купи и 15 загубили финалиста (Реал Бетис, Люцерн, Левски София, Динамо Батуми, НК Загреб, Динабург, УС Люксембург, Хибърниънс Паола, ХБ Торсхавн, Слога Югомагнат, Национал Букурещ, Приморье, Будапеща, ИБ Вестманея и Кумбран Таун). Настоящият носител на трофея Барселона участва като вицешампион на Испания в Шампионска лига 1997/98.

Финалът се играе на 13 май 1998 г. на стадион Росунда в Солна.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят от 13 до 15 август, а реваншите са на 27 и 28 август 1997 г.

1 Първата среща завършва 4:2 за Динамо Батуми. Въпреки това Арарат Ереван получава служебна победа с 3:0, тъй като Динамо използва неправомерен играч.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 18 септември, а реваншите са на 2 октомври 1997 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 23 октомври, а реваншите са на 6 ноември 1997 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 5 март, а реваншите са на 19 март 1998 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 2 април, а реваншите са на 16 април 1998 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 1997/98
 Купа на УЕФА 1997/98

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1997/98 

Купа на носителите на купи